Philippe Jean peut désigner :
 Philippe Jean (1755-1802), peintre, portraitiste et miniaturiste originaire de Jersey ;
 Philippe Jean (1931-1987), sculpteur et designer français ;
 Philippe Jean (né en 1953), pêcheur et champion du monde de pêche sportive en 1995.
 Philippe Jean, l'un des nombreux pseudonymes de la romancière française, Jeanne Ryder.